est un genre monotypique éteint de radiodontes hurdiidés qui vivait au Canada, au cours du Cambrien moyen (Miaolingien). L'espèce type est Stanleycaris hirpex. L'espèce a été décrite dans la  près du , dans les schistes de Burgess ainsi que dans les schistes de Wheeler aux États-Unis. Le genre est caractérisé par des appendices frontaux en forme de râteau avec des épines internes robustes.

Systématique 

Stanleycaris a été décrit à l'origine uniquement à partir des appendices frontaux et du cône oral. Cependant en 2022,  de Stanleycaris, dont de nombreux corps entiers préservés, sont étudiés, faisant de Stanleycaris le radiodonte le mieux connu. Stanleycaris avait trois yeux, ce qui n'était pas connus dans les autres genres de radiodontes, et l'anatomie de la tête soutient l'idée d'une différenciation précoce entre la tête des arthropodes et la segmentation du tronc.

La description originale du taxon est apparue dans un supplément en ligne à l'article publié par Jean-Bernard Caron, Robert R. Gaines, M. Gabriela Mángano, Michael Streng et Allison C. Daley en 2010. Cette description ne satisfaisait pas aux exigences du Code international de nomenclature zoologique, car le Code n'acceptait pas les taxons nommés dans les publications électroniques comme valablement nommés jusqu'en 2012 ; le nom a finalement été validé par Pates, Daley & Ortega-Hernández (2018).

Étymologie 
Son nom du genre signifie « crabe du glacier Stanley » ; le qualificatif hirpex, "grand râteau" en latin, témoigne de la forme de ses appendices frontaux épineux.

Paléoécologie 

Stanleycaris était très probablement un prédateur visuel spécialisé principalement sur les proies benthiques macroscopiques à corps mou. Sur la base de sa forme corporelle profilée et de ses larges volets de tronc, il peut être capable de chasser des proies se déplaçant relativement rapidement. Avec une forte différenciation latéromédiale , morphologies interne-externe et proximale-distale,  Stanleycaris  était probablement capable de piéger (en utilisant des endites), de manipuler (en utilisant la partie distale des rapaces) et de mastiquer (en utilisant des gnathites) des proies.

Anatomie 
Stanleycaris était un petit radiodonte , avec un spécimen mesurant environ , à l'exclusion de la queue. Même sur la base du plus grand appendice frontal isolé de  de long, on pensait que la longueur du haut du corps était inférieure à  de long. Contrairement à la plupart des Hurdiidés avec une grande tête et une large région du cou, le corps de Stanleycaris était profilé comme ceux des Anomalocarididae et des .

Tête

La petite tête occupe environ 15 % de la longueur totale du corps. On a estimé que chaque œil composé latéral avait environ . En plus d'une paire d', un troisième grand œil médian était situé derrière sa sclérite préoculaire (élément H). Des structures similaires étaient évidentes dans les fossiles de  et de , suggérant que ces genres avaient peut-être aussi un œil médian. Contrairement à ce que l'on pensait après la découverte de Lyrarapax en 2014, les radiodontes n'avaient qu'un  sur leur ganglion cérébral. Les données neuroanatomiques de Stanleycaris suggèrent que les radiodontes ont à la fois un protocérébrum et un , et un conjonctif circumésophagien qui entoure le système digestif. Contrairement à d'autres radiodontes, les sclérites latéraux appariés (élément P) ne sont évidents dans aucun spécimen de Stanleycaris, ce qui suggère qu'ils étaient absents seulement chez ce genre.

Appendice frontal
Les  de  de long sont le composant le plus couramment trouvé chez ce genre. Il comprend 14 segments (podomères) avec 5 longues lames incurvées en forme de râteau (endites) dépassant de la surface ventrale des podomères 3-7, tandis que les podomères 2 et 9 ont de courtes endites. La surface supérieure portait une rangée d'épines robustes (gnathites) orientées vers l'intérieur, principalement fourchues, qui sont spécifiques à ce genre. Semblables à Peytoia, les podomères distaux ont des épines dorsales et terminales en forme de griffes.

Cône oral
La bouche était entourée d'un  tétraradial, qui comprend  dentaires au lieu de 32 comme chez les autres genres d'hurdiidés. Chacune des 4 grandes plaques a 2 nœuds supplémentaires et l'ouverture de la bouche n'a pas de plaques intérieures supplémentaires.

Région du tronc 
La région du tronc a 17 segments avec des volets latéroventraux appariés, ainsi que 4 lames filiformes caudales sur la queue. Il a été suggéré que les lames de soie (bande de lamelles branchiales) soient positionnées ventralement sur chacun des segments du tronc, contrairement à la reconstruction générale du radiodonte avec des lames de soie dorsales.

Galerie

Phylogénie 
Stanleycaris a été analysé comme étant l'un des hurdiidés les plus basaux, aux côtés de Peytoia et Schinderhannes, qui partage certaines similitudes anatomiques. Cela suggère que les traits de type Anomalocarididae/ (par exemple : le corps profilé, les sclérites à petite tête, les appendices frontaux avec des épines dorsales incurvées) trouvés chez ces hurdiidés représentent des caractères ancestraux des radiodontes.

Publication originale

Liens externes

Notes et références

Notes

Références 

Fossile (nom scientifique)
Dinocarida
Paléontologie au Canada
Taxon fossile décrit en 2018